Соревнования по бегу на 400 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 30 сентября, 1 и 3 октября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующей чемпионкой мира в беге на 400 метров являлась Филлис Фрэнсис из США.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 51,80. Для участия в чемпионате мира спортсменки должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 48. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получили:
 Филлис Фрэнсис — как действующая чемпионка мира
 Сальва Эйд Насер — как победительница Бриллиантовой лиги 2019 года

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 6 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 6 забегах вышли 48 легкоатлеток.

Полуфиналы 

Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 400 метров у женщин состоялся 3 октября 2019 года. Об уровне показанных результатов говорит тот факт, что действующая чемпионка Филлис Фрэнсис осталась на пятом месте, несмотря на личный рекорд (49,61). Новой победительницей стала Сальва Эйд Насер, показавшая третий результат в истории лёгкой атлетики, лучшее время в XXI веке и за последние 34 года, а также установившая новый рекорд Азии — 48,14. Олимпийская чемпионка 2016 года Шона Миллер-Уйбо отыграла несколько метров отставания от Насер на заключительной прямой, но всё же осталась второй. Её результат (48,37) оказался десятым в истории лёгкой атлетики и также стал новым континентальным рекордом. Лишь одна бегунья ранее проигрывала соревнования с таким же или более быстрым временем: в 1985 году Ольга Брызгина из СССР пробежала за 48,27 и стала второй в забеге, где Марита Кох установила мировой рекорд (47,60).

Спустя полчаса после завершения финала достижение Шоны Миллер-Уйбо повторил её муж, эстонец Майсел Уйбо. По итогам мужского десятиборья он также стал серебряным призёром.

Примечания

Ссылки 
 

бег